

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Andrés Rodríguez Pedotti, (1923-1997), militaire et homme politique paraguayen ;
 Christine Pedotti, (1960- ), intellectuelle, féministe catholique française ;
 Ettore Pedotti, (1842-1919), homme politique et un général italien.

Homonymie de patronyme